Jorge Enrique Ramírez Vásquez (Soacha, Cundinamarca, Colombia) es un político colombiano. Fue dos veces Alcalde de Soacha por el periodo 1995 - 1997 y entre 2001 y 2003. Es hermano del también exalcalde Fernando Ramírez Vásquez.

Vida política 
En los inicios de su vida profesional se desempeñó en el sector privado, y posteriormente se vinculó al sector público, en instituciones de orden nacional como el Inscredial y Ferrovías.

En los últimos años ha dedicado su experiencia y profesionalismo a su patria chica, acciones que le permitieron convertirse en candidato a la alcaldía, en representación de varias organizaciones políticas y comunitarias que lo llevaron a convertirse en el alcalde de uno de los municipios más importantes del departamento.

Ramírez aspiró nuevamente a la Alcaldía de Soacha en 2011 por el Movimiento Político Áfrovides quedando en la quinta posición con el 4.91% de la votación (4.269 votos).

En 2018 compitió infructuosamente por una curul en la Cámara de Representantes por el departamento de Cundinamarca con el aval del  Partido de la U. Obtuvo 3.244 votos, 1.437 en Soacha, quedando en la quinta posición en la lista de su partido y teniendo la posición 37 en el departamento.

Alcaldías 
El programa de gobierno que expresó durante su campaña estuvo orientado a solución de los problemas estructurales del municipio, y el desarrollo de políticas para el mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes. No dejó de lado la importancia geopolítica de la localidad en el departamento y en sus relaciones con Bogotá.

En el desarrollo de su plataforma analizó la realidad de la ciudad que sobrepasa los 300 mil habitantes, de los cuales un 60 por ciento viven en condiciones de marginalidad, como es el caso de la población ubicada en los estratos 1 y 2.
En sus viviendas hay deficiencias de saneamiento básico en infraestructura vial, salud, recreación, seguridad, participación comunitaria, espacios públicos y planificación ambiental.

Polémicas 
En 1997, durante su primera administración, Jorge Ramírez otorgó la concesión del aseo del municipio a la empresa Manos Limpias, que luego la cedió a Servigenerales. Como en los primeros meses no había sistema de facturación Jorge autorizó millonarios pagos por el servicio de aseo. Esto le significó que la Contraloría Departamental le abriera una investigación por detrimento patrimonial, que también se suspendió por vencimiento de términos.

Su pupilo y sucesor en la Alcaldía, Darío Cabra, también fue cuestionado por cuenta de una concesión. Esta vez la del alumbrado público por 20 años a la empresa Sociluz, que en Bogotá funciona en la misma sede de Servigenerales. Esta coincidencia despierta suspicacias de favoritismo, más aún cuando se suspendió la concesión al momento de la firma porque faltaba definir muchos detalles técnicos. Jorge Ramírez sacó adelante el contrato en esta administración.

Otra de las controvertidas decisiones de Jorge ha sido la construcción de las millonarias obras de recuperación de espacio público en el centro de Soacha, que fueron adjudicadas en licitación a Bernardo Ossa, uno de los mayores aportantes a su campaña política.

Referencias

Enlaces externos 

Nacidos en Soacha
Alcaldes de Soacha